Сан-Франсиску () — топоним :

 Сан-Франсиску — река в Южной Америке.
 Сан-Франсиску (Минас-Жерайс) — муниципалитет, штат Минас-Жерайс Бразилии.
 Сан-Франсиску (Параиба) — муниципалитет, штат Параиба Бразилии.
 Сан-Франсиску (Сан-Паулу) — муниципалитет, штат Сан-Паулу Бразилии.
 Сан-Франсиску (Сержипи) — муниципалитет, штат Сержипи Бразилии.

См. также 
 Сан-Франсиско